Les  ( en français) forment une famille de ptérodactyloïdes archaeoptérodactyloïdes. Ce sont des ptérosaures, un groupe éteint de « reptiles ailés ».

Ils ont vécu au Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien), et leurs fossiles ont été découverts en Allemagne et en France.

Définition 
La famille des Gallodactylidae a été nommée par J. Fabre en 1974 pour contenir Gallodactylus, aujourd’hui généralement considéré comme un synonyme de Cycnorhamphus et ses proches parents.

Description 
Parmi les ptérosaures, les gallodactylidés sont caractérisés par : 
 des mâchoires portant en tout de moins de 50 dents ;
 des dents présentes uniquement à l'extrémité des mâchoires ;
 une crête située à l'arrière du crâne ;
 chez certaines espèces, la présence de bordures osseuses le long des mâchoires qui pouvaient servir à briser des proies à carapace dure.

Classification 
L'historique de la classification des gallodactylidés est long et complexe. La position de ce clade au sein des Ctenochasmatoidea et les genres qui lui sont rattachés sont sujets à débats.

Historique 
En 1855, un fossile de ptérosaure découvert en Allemagne dans le Tithonien près de Nusplingen dans le royaume de Wurtemberg, est nommé Pterodactylus suevicus par le paléontologue allemand Friedrich August von Quenstedt.
En 1870, Harry Govier Seeley l'attribue à un nouveau  genre : Cycnorhamphus.
En 1974, Jacques Fabre, découvre un spécimen de ptérosaures dans le Lagerstätte de Canjuers dans le département du Var dans le sud-est de la France. Il le décrit comme une nouvelle espèce du même genre que P. suevicus, mais sans retenir de nom de Cycnorhamphus qu'il juge non valide en raison d'erreurs de diagnostic par Seeley. Il érige donc un nouveau genre sous le nom binominal de Gallodactylus canjuersensis, le « doigt de la Gaule de Canjuers ».

En 1996, cependant, Christopher Bennett pointe que les erreurs mentionnées n'invalident pas le nom de Cycnorhamphus qui est antérieur et donc prioritaire. Il renomme donc le spécimen Cycnorhamphus canjuersensis. En 2010 et 2013, Bennett publie d'autres études sur ces fossiles et conclut que C. suevicus et C. canjuersensis seraient une même espèce et que les différences constatées entre les deux pourraient s'expliquer par des variations sexuelles ou individuelles. Il met donc formellement en synonymie C. canjuersensis et C. suevicus sous le nom de ce dernier. Par contre la famille des Gallodactylidae qui avait été érigée par Jacques Fabre pour héberger le genre Gallodactylus est conservée.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de l'étude phylogénétique réalisée en 2018 par Longrich, Martill et Andres lors de la description du genre Kryptodrakon. Il montre la position des gallodactylidés avec deux espèces rattachées :

Le cladogramme suivant de Vidovic de Martill en 2017 incluait au contraire, de façon tentative, de nombreux genres dans la famille de Gallodactylidae, voire des sous-clades :

Voir aussi 
 calcaire de Solnhofen
 Lagerstätte de Canjuers
 Ptérodactyle

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Taxon fossile décrit en 1974